Milestone:

 Milestone (веха) — в управлении проектами контрольная точка, значимый, ключевой момент, (например, переход на новую стадию, новый этап в ходе выполнения проекта).
 Motorola Milestone — коммуникатор с QWERTY клавиатурой на базе операционной системы Android.
 Milestone — японская компания, разработчик видеоигр. Известна играми в жанре скролл-шутера для консоли Sega Dreamcast и аркадного автомата Sega NAOMI.
 Milestone S.r.l. — итальянская компания, разработчик компьютерных игр.
 Milestone Records

См. также